

Patronyme 

 Erich Weinert, écrivain allemand.
 , coureur américain de moto-cross et de supercross.
 , un lanceur de la ligue majeure de baseball.
 , un soldat héros américain.
 , un politicien américain.

Toponyme 

 Weinert, une ville située au nord du comté de Haskell au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi